Walter Egan ist der Name folgender Personen:

* Walter Egan (Golfspieler) (1881–1971), US-amerikanischer Golfspieler
 Walter Egan (Musiker) (* 1948), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber